Bunops är ett släkte av kräftdjur. Bunops ingår i familjen Macrothricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladfotingar
Bunops